An Invitation to an Alternate Reality — п'ятий студійний альбом данського рок-гурту New Politics, виданий 1 листопада 2019 року лейблом Big Noise Music Group. Анонс альбому відбувся 18 жовтня 2019 року разом з виходом синглу Ozone, який увійшов до складу альбому.

Список треків